Romerio steht für:

 San Romerio, Kirche im Kanton Graubünden, Schweiz

Romerio ist der Familienname folgender Personen:

 Pietro Romerio (1809–1890), Schweizer Anwalt und Politiker